Diese Liste der Abgeordneten zum Landtag Steiermark (I. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten zum Steiermärkischen Landtag in der I. Gesetzgebungsperiode vom 12. Dezember 1945 bis zum 5. November 1949 auf. Nach der Landtagswahl 1945 stellte die Österreichische Volkspartei (ÖVP) 26 Abgeordnete, die Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) war mit 18 Mandataren im Landtag vertreten und die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) hatte zwei Mandate erreicht.

Nach der Angelobung der Abgeordneten am 12. Dezember 1945 wählten die Landtagsabgeordneten am 28. Dezember 1945 die Mitglieder der Landesregierung Pirchegger, die am 6. Juli 1948 von der Landesregierung Josef Krainer senior I abgelöst wurde. Die Gesetzgebungsperiode endete mit der Angelobung der Abgeordneten der II. Legislaturperiode am 5. November 1949.

Funktionen

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Josef Rauchenberger (Hrsg.): Stichwort Bundesländer – Bundesrat. Wahlen und Vertretungskörper der Länder von 1945 bis 2000. Wien 2000, ISBN 3-9011-1105-0.

01